Kabinett Paul bezeichnet folgende Landesregierungen Thüringens unter Rudolf Paul (SED):
 Kabinett Paul I (1945–1946)
 Kabinett Paul II (1946–1947)